Lim steht für:
 Lim (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lim (Fluss), Fluss in Montenegro, Albanien, Serbien und Bosnien und Herzegowina
 Lim (Vietnam), Stadt des Lim-Festes
 Lim, früherer Name der türkischen Insel Adır Adası
 Lim, Abkürzung für Limes in der Mathematik

lim steht für:
 Südniederfränkisch (ISO-639-2/3-Code), Dialektgruppe, die zum kontinentalen westgermanischen Dialektkontinuum gehört

LIM steht für:
 Licencyjny Myśliwiec = Lizenzjäger, in der Luftfahrt die polnischen Nachbauten und Weiterentwicklungen von MiG-Flugzeugen
 Flughafen Lima Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (IATA-Code), Flughafen der peruanischen Hauptstadt Lima
 Linearer Induktionsmotor, ein Linearmotor insbesondere für den Antrieb von Achterbahnen
 eine nach den Unternehmen Lotus, Intel und Microsoft benannte Spezifikation des Zugriffs von MS-DOS auf den erweiterten Speicher, siehe Extended Memory Specification
 Lady International Master, Titel im Fernschach

Siehe auch:
 Liem
 Liehm
 Jaggid-Lim, Jaḫdun-Lim, Könige von Mari

LIM